Caulostrepsis contorta är en ringmaskart som beskrevs av Stanley Willard Bromley och D'Allesandro 1983. Caulostrepsis contorta ingår i släktet Caulostrepsis, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
contorta